Павел Басов:
 Басов, Павел Владимирович (род. 1977) — российский актёр.
Басов, Павел Николаевич (1840—1889) — генерал-майор, начальник Закаспийской железной дороги.